Iwan Sobolew ist der Name folgender Personen:

* Iwan Sobolew (Architekt), sowjetischer Architekt
 Iwan Panfilowitsch Sobolew (1933–1995), sowjetischer Boxer 
 Iwan Sobolew (Skispringer) (* 1983), weißrussischer Skispringer